Willem de Zwijgerlaan (Amsterdam), een stadsweg in Amsterdam in stadsdeel Bos en Lommer
 Willem de Zwijgerlaan (Den Haag), een stadsweg in het Statenkwartier in Den Haag
 Willem de Zwijgerlaan (Leiden), een belangrijke stadsweg in Leiden
 Willem de Zwijgerlaan (Alphen aan den Rijn) een belangrijke stadsweg in Alphen aan den Rijn